Rada Polityki Pieniężnej
 Rzecznik Praw Pacjenta
 Ruch Poparcia Palikota
 Rajdowy Puchar Polski
 Zgromadzenie Ludowe na rzecz Postępu (RPP) – partia w Dżibuti
 Rajd na rzecz Republiki (RPP) – partia we Francji